Acis eller Akis kan syfta på:

 Acis (gud) – en flodgud, som i grekisk mytologi åtrådde nymfen Galatea
 Acis, Sicilien – en flod på Sicilien under antiken
 Acissläktet – ett släkte av amaryllisväxter